Ла́ма (тибетск. «высший», , вайли: bla ma) — собирательное название буддийского учителя в тибето-монгольском, в том числе российском буддизме. Обычно считается, равнозначным санскритскому понятию "гуру".

История 
Первоначально ламами в Тибете называли только "тулку", так называемых "воплощенных лам". Позднее это слово было распространено на всех полноправных членов монашеской общины — бхикшу (тиб. гелонг). В Монголии ламами стали называть уже всех духовных лиц, носящих «одежды Дхармы», а в Бурятии это слово стало применяться как к ученикам (хуваракам), так и к мирянам, принявшим некоторые буддийские обеты. Словом «лама» в тибетских текстах также переводится санскритское «гуру» (духовный учитель)

Европейцами в XIX веке для того, чтобы подчеркнуть существовавший в Тибете культ духовного учителя был придуман термин ламаизм. Таким образом, тибетский буддизм превращался европейцами в особую конфессию, что неправомерно и некорректно, поскольку тибетская монастырская традиция не только восприняла, но и с необычайной тщательностью сохранила и воспроизвела позднеиндийскую буддийскую традицию во всей ее полноте.

Значение 
Согласно энциклопедическому словарю индо-тибетского буддизма, термин "лама"  имеет также следующие значения:

- личный учитель в Ваджраяне;

- Буддист, прошедший подготовку, обряды посвящения, и в некоторых школах — выполнивший обязательное длительное затворничество;

- в Гималаях и Тибете  — сельский священник, выполняющий ритуалы, связанные с повседневной жизнью; зачастую имеющий жену;

в Монголии и Бурятии называют любого монаха. Но в европейской и русской буддологии закрепилось понятие "ламство" применительно именно к монашеству тибетской школы гелуг.  

Термин «лама» может быть использован в качестве уважительного обращения к монаху (монахине) для того, чтобы подчеркнуть их уровень духовного совершенства и мастерства, или же может быть составной частью титула в религиозной иерархии тибетских лам, как то: Далай-лама, Панчен-лама (Тулку). Также является частью титула иерархов северного (Бурятия, Тыва, Алтай, Калмыкия) буддизма — Хамбо-лама, Камбы-лама, Шаджин-лама.

Название также используется для того, чтобы оказать честь монахам или монахиням в школах Ньингма, Кагью и Сакья, передовых практиках Тантры, чтобы указать их уровень духовности и/или власти. Также может быть использовано для обозначения тулку и линий перерождения ламы, например, Далай-лама или Панчен-лама.

На Западе ламами называют также тех, кто добился значительных достижений в духовном самосовершенствовании.

Роль ламы 
Роль ламы — выявление ученика, его обучение практике.

«Буддийский учитель должен обладать качествами подлинного сочувствия и глубоким знанием Дхармы (Учения Будды). Кроме того, лама не только делится своим знанием — он должен практиковать то, чему учит, и доверять тому, что передаёт другим», — указывает Тринле Тхае Дордже

Ринпоче 
Ринпоче́ (также Римпоче) (, Вайли: rin po che) — буквально означает «драгоценный» — уважительный титул для именования высших лам и перерожденцев (тулку) в тибетском буддизме и в религии Бон. Титул Ринпоче прибавляется к имени ламы. В Тибете и Бутане слово Ринпоче, стоящее отдельно, обозначает Падмасамбхаву, которого именуют «Гуру Ринпоче».

См. также 

 Кармапа
 Богдо-лама
 Панчен-лама
 Пандита-ханбо
 Шаджин-лама
 Бхикшу

Примечания

Литература 
 

Понятия тибетского буддизма
 
Аскетизм
Буддийские титулы